Аројо Азул има више значења:

 Аројо Азул (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо Азул (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Аројо Азул (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Аројо Азул (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Азул (Сан Хуан Гичикови), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Азул (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аројо Азул (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аројо Азул (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику